Экономика Кореи включает в себя экономики двух стран, расположенных на Корейском полуострове:
 Экономика Республики Корея (Южная Корея) — развивающаяся экономика, основу которой составляет промышленность и высокие технологии.
 Экономика КНДР (Северная Корея) — аграрная экономика с крайне низким показателем ВВП на душу населения.